Trondsen ist der Familienname folgender Personen:

Anders Trondsen (* 1995), norwegischer Fußballer
Krister Trondsen (* 1978), norwegischer Skilangläufer